är ett japanskt familjenamn som betyder "skog". Bland personer som heter Hayashi finns

 Hayashi Tadasu (1850-1913) japansk politiker
 Tadaaki Hayashi (född 1920) japansk bordtennisspelare
 Chushiro Hayashi (1920-2010) japansk astrofysiker
 Teruo Hayashi (1924-2004) japansk budomästare
 Yoshiki Hayashi (född 1965) japansk musiker
 Akiko Hayashi (född 1975) japansk serietecknare mer känd som Akiko Higashimura
 Kentaro Hayashi (född 1972) japansk fotbollsspelare

Se även 
 Hayashi (auktor)
 Hayashispåret – ett nästan vertikalt spår i Hertzsprung-Russell-diagrammet

Referenser 

Japanska efternamn